Koppelaar ist der Familienname der folgenden Personen:

 Frans Koppelaar (* 1943), niederländischer Maler
 Rutger Koppelaar (* 1993), niederländischer Leichtathlet